Heiligenbronn ist der Name folgender Orte:

 Heiligenbronn (Enchenberg), Weiler der Gemeinde Enchenberg, Département Moselle, Region Grand Est, Frankreich
 Heiligenbronn, historischer Name von Heilbronn (Feuchtwangen), Dorf der Stadt Feuchtwangen, Landkreis Ansbach, Bayern
 Heiligenbronn (Schramberg), Weiler der Stadt Schramberg, Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Heiligenbronn (Schrozberg), Weiler im Stadtteil Spielbach (Schrozberg), Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Heiligenbronn (Waldachtal), Weiler und Wallfahrtsort in der Gemeinde Waldachtal, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Kloster Heiligenbronn, Kloster bei Heiligenbronn im Waldachtal

Siehe auch:
 Heiliger Brunnen
 Heiligenbrunn (Begriffsklärung)
 Sainte Fontaine